Теннер  — ім'я, прізвище і топонім.
 Еван Теннер (1971–2008) — американський спортсмен, спеціаліст зі змішаних бойових мистецтв
 Теннер Григорій Самійлович (1889—1943) — скульптор-портретист родом з Аккерману (Басарабія).
 Теннер Мейз — американська порноакторка.
 Теннер (муніципалітет) — данський муніципалітет у складі регіону Південна Данія.

Див. також 
 Таннерр-ан-Пюїзе